Der World Cup 1974 war die zweite Austragung des World Cups im Handball der Männer. Das Turnier mit acht teilnehmenden Nationalmannschaften fand vom 21. bis 26. November 1974 in Schweden statt. Das Finale wurde im Scandinavium in Göteborg ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 1

Abschlussplatzierungen 

 4. Platz: 
Kader: (unvollständig). Trainer: Anatoli Jewtuschenko
 5. Platz: 
Kader: (unvollständig). Trainer: Niculae Nedeff, Oprea Vlase
 6. Platz: 
Kader: (unvollständig). Trainer: Jiří Vícha
 7. Platz: 
Kader: (unvollständig). Trainer: Mihály Faludi
 8. Platz: 
Kader: Hans Jansson, Yngve Kristiansson, Bo Andersson, Ulf Andersson, Dan Eriksson, Sven-Åke Frick, Lars-Börje Hasselberg, Bengt Håkansson, Göran Hård af Segerstad, Roman Marciniak, Basti Rasmussen, Jerry Rosengren, Ingemar Zäll, Olle Olsson, Bertil Söderberg, Gunnar Söderberg. Trainer: Bertil Andersén

Weblinks 
 todor.com, Ergebnisse auf der Webseite von Todor Krastev (englisch)

1974
Handballveranstaltung 1974
Sportveranstaltung in Motala
Sportveranstaltung in Stockholm
Sportveranstaltung in Eskilstuna
Sportveranstaltung in Linköping
Sportveranstaltung in Malmö
Sportveranstaltung in der Gemeinde Uppsala
Sportveranstaltung in Ludvika
Sportveranstaltung in Västerås
Sportveranstaltung in Skara
Sportveranstaltung in Alingsås
Sportveranstaltung in Örebro
Sportveranstaltung in Borås
Sportveranstaltung in Göteborg
Uppsala